James Woodhouse ist der Name folgender Personen:

* James Woodhouse (Chemiker) (1770–1809), US-amerikanischer Arzt und Chemiker
 James Woodhouse, 1. Baron Terrington (1852–1921), britischer Politiker
 James Woodhouse, 4. Baron Terrington (1915–1998), britischer Politiker